Haplocladium är ett släkte av bladmossor. Haplocladium ingår i familjen Thuidiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Haplocladium